Flinders Highway ist der Name zweier Straßen in Australien:

 Flinders Highway (Queensland)
 Flinders Highway (South Australia)